Birkenbihl ist der Familienname von 

 Michael Josef Maria Birkenbihl (1877–1960), promovierter Philosoph und Professor der Handelsakademie in München, Buchautor und Übersetzer 
 Michael Birkenbihl (1921–1993), deutscher selbständiger Personaltrainer, Sachbuchautor und Unternehmensberater
 Vera F. Birkenbihl (1946–2011), deutsche Managementtrainerin und Sachbuchautorin

Siehe auch:
 Birkenbühl
 Bihl, Biehl, Bühl
 Hügel – zur Namenkunde